

Botânica
Salgueiro - nome vulgar das plantas do género Salix

Geografia

Brasil
Salgueiro (Pernambuco) - município brasileiro do estado de Pernambuco
Microrregião de Salgueiro - microrregião da mesorregião do Sertão Pernambucano
Salgueiro (São Gonçalo) - bairro do município de São Gonçalo (RJ)
Morro do Salgueiro - favela no Rio de Janeiro

Portugal
Salgueiro do Campo - freguesia portuguesa do concelho de Castelo Branco
Salgueiro (Fundão) - freguesia portuguesa do concelho do Fundão

Outros
Salgueiro Atlético Clube - time de futebol brasileiro sediado na cidade pernambucana de Salgueiro.
Salgueiro (livro) - livro de Lúcio Cardoso.
Juan Manuel Salgueiro - futebolista uruguaio.
Acadêmicos do Salgueiro - escola de samba do Rio de Janeiro.
SER Salgueiro - escola de samba do Rio Grande do Sul.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos